Maximiliano II (Viena, 31 de julio de 1527-Ratisbona, 12 de octubre de 1576) fue un emperador electo del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Hungría entre 1564 y 1576, rey de Bohemia entre 1564 y 1576.

Primeros años de vida 

Hijo de Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico y de Ana Jagellón de Hungría y Bohemia, nacido en Viena, pero educado en Innsbruck, fue archiduque de Austria hasta el año 1550, rey de Bohemia y rey de los Romanos desde 1562, rey de Hungría desde 1563 y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1564 hasta su muerte en 1576.

Actuación política 
Se casó con su prima María de Austria y Portugal en 1548 y fue gobernador (regente) de España hasta 1551, mientras Felipe II realizaba un viaje de tres años por Europa. Tras la Paz de Augsburgo (1555), los miembros de la Casa de Habsburgo se reunieron en un cónclave familiar presidido por su tío y suegro Carlos V. Este pretendía repartir sus reinos, y Maximiliano apoyó a su padre frente a las posibles pretensiones de su primo y cuñado Felipe, hijo de Carlos V, de heredar el título imperial. Finalmente, el emperador abdicó sus tierras patrimoniales en el Sacro Imperio Romano Germánico (Austria, Estiria y Carintia) en su hermano, el archiduque Fernando, a la sazón rey de Bohemia y de Hungría. Felipe II, proclamado rey  de España, recibió la gran mayoría de las posesiones de su padre (España, posesiones españolas en América, los Países Bajos, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, el Milanesado y el Franco Condado). Sin embargo, las relaciones entre Fernando y su hijo Maximiliano se enturbiaron debido a las simpatías luteranas de este último, y en 1559 el emperador Fernando lo amenazó con excluirlo de la sucesión si no retornaba al catolicismo. Luego de que la salud de Fernando se debilitara considerablemente, dio autorización para la coronación de su hijo Maximiliano. El archiduque heredero al trono fue entonces coronado el 20 de septiembre de 1562 en Praga como rey de Bohemia, el 30 de noviembre de 1562 como emperador germánico en Fránkfort y el 8 de septiembre de 1563 en Bratislava como rey de Hungría.

Si bien, tras la muerte de su padre en 1564, Maximiliano llevó una política tolerante para con los protestantes, pronto se vio forzado a regresar a los principios del compromiso firmado en 1555 por presión del papa y de su primo el rey Felipe II de España.

Trató de favorecer el entendimiento entre católicos y protestantes y fue durante toda su vida uno de los últimos ejemplos de monarca humanista del siglo XVI. Sus intentos se vieron frustrados por la desconfianza entre las dos confesiones. También atrajo ciertos recelos del Papado por su actitud tolerante con los protestantes, ya que se había educado entre luteranos.

Igualmente, los príncipes electores se opusieron a sus planes de reforma militar y sus campañas contra el Imperio otomano no cosecharon grandes éxitos: en 1566, el sultán Solimán II el Magnífico marchó sobre Austria con un gran ejército (300.000 hombres). Pronto se libró en Hungría la Batalla de Szigetvár, fortaleza defendida por el conde húngaro Nicolás Zrínyi. La resistencia de la ciudadela de Szigetvár detuvo el avance turco lo suficiente para que terminase el verano, lo cual, sumado a la muerte del gran sultán, eliminó el peligro. Sin embargo, para mantener la paz, en 1568, se firmó la Paz de Adrianópolis, la cual fijaba el cese de las incursiones de ambas facciones en territorios enemigos por ocho años, el pago de un fuerte tributo al hijo y sucesor del difunto sultán, el débil Selim II el Beodo, quien mantuvo así sus territorios conquistados anteriormente. 

Por otra parte, Maximiliano firmó en 1570 el Acuerdo de Espira con el voivoda de Transilvania, el conde húngaro Juan Segismundo Szapolyai, donde se declaraba la independencia de la región de Transilvania, ascendiéndola al rango de Principado, y forzando así a Juan Segismundo Szapolyai a renunciar a sus aspiraciones reales sobre los territorios húngaros bajo dominio de Maximiliano II. El emperador germánico fue entonces coronado como rey absoluto de los húngaros y con esto se selló finalmente la separación de Hungría en tres regiones político-administrativas independientes (hasta que su descendiente Leopoldo I de Habsburgo expulsó a los turcos otomanos y reunificó el Reino húngaro en 1686).

La candidatura de Maximiliano al trono electivo de Polonia se vio truncada por la oposición del parlamento de dicho país, lo que frustró sus deseos de expansión territorial en la zona centroeuropea.

Maximiliano murió en Ratisbona mientras preparaba una intervención militar contra los polacos, con el objetivo de reclamar la corona perdida.

Matrimonio e hijos 

Se casó con su prima hermana María de Austria y Portugal (1528-1603), hija del emperador Carlos V, con la que tuvo quince hijos:

 Ana de Habsburgo (Cigales, Valladolid, 1 de noviembre de 1549 - Badajoz, 26 de octubre de 1580). Archiduquesa de Austria. Casada con su tío Felipe II, Rey de España y madre de Felipe III.

 Fernando de Habsburgo (1551 - 1552).

 Rodolfo II (Viena, 18 de julio de 1552 - Praga, 20 de enero de 1612). Archiduque de Austria, Rey de Bohemia, de Hungría y Emperador de Alemania.

 Ernesto de Habsburgo (1553-1595). Archiduque de Austria.

 Isabel de Habsburgo (1554-1592). Archiduquesa de Austria. Casada con Carlos IX, Rey de Francia.

 María de Habsburgo (1555-1556).

 Matías de Habsburgo (Viena, 24 de febrero de 1557 - Viena, 20 de marzo de 1619). Archiduque de Austria, Rey de Bohemia y de Hungría (1608) y Emperador de Alemania (1612). Casado con su pariente Ana de Habsburgo-Gonzaga.

 Maximiliano de Habsburgo (Wiener Neustadt, 12 de octubre de 1558 - Viena, 2 de noviembre de 1618). Archiduque de Austria. Gran Maestre de la Orden Teutónica.

 Alberto Ernesto de Habsburgo (Wiener Neustadt, 15 de noviembre de 1559 - Bruselas, 13 de julio de 1621). Archiduque de Austria. Soberano de los Países Bajos (1598 - 1621). Casado con su prima hermana, la Infanta Isabel Clara Eugenia, hija del Felipe II, Rey de España.

 Wenceslao de Austria (1561-1578), enterrado en el Monasterio de El Escorial en España

 Federico de Habsburgo (1562-1563).

 María de Habsburgo (1564).

 Carlos de Habsburgo (1565-1566).

 Margarita de Habsburgo (1567-1633). Profesó como monja.

 Leonor de Habsburgo (1568-1580).

Le sucedió su hijo Rodolfo.

Ancestros

Sucesión

Enlaces externos 

Emperadores del Sacro Imperio de la dinastía Habsburgo
Reyes de Hungría (Casa de Habsburgo)
Reyes de Bohemia (Casa de Habsburgo)
Regentes de España
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Candidatos para el trono electivo de Polonia
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Reyes de Hungría del siglo XVI
Nacidos en Viena
Reyes de Bohemia del siglo XVI